Prismaria är ett släkte av svampar. Prismaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Prismaria